Abdul Hamid Halim (Kangar, 1962. június 13. – Kangar, 2009. augusztus 27.) maláj nemzetközi labdarúgó-játékvezető/partbíró.  Polgári foglalkozása hivatásos katona.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből Kangarban vizsgázott. A Perlis Állami Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Malajziai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga játékvezetője, majd 1998-tól bírója. A nemzeti játékvezetéstől 2004-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés
A Maláj labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az első malajziai, aki világbajnokságon képviselhette hazáját. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1998-ban a világbajnokságot követően visszavonult, mert nemzeti szövetsége a bírói keretbe jelölte. A  nemzetközi játékvezetéstől 2004-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1990-es labdarúgó-világbajnokságon, az 1998-as labdarúgó-világbajnokságon, a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon és a 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként (1990-ben és 1998-ban) alkalmazta. 1990-ben a meghívott (nemzeti JB által küldött) partbírók még nem tartoztak a FIFA JB keretébe. A FIFA JB csak az 1992/1993-as idénytől vezette be az önálló asszisztensi keretek kialakítását. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4 (1998).

1990-es labdarúgó-világbajnokság

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2002-es labdarúgó-világbajnokság

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Források 

Malajziai labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
2009-ben elhunyt személyek